Wyatt puede referirse a:

Personas 
 Thomas Wyatt (poeta), poeta de la época Tudor.
 Jane Wyatt, actriz estadounidense.
 Kimberly Wyatt, cantante estadounidense.
 Robert Wyatt, músico británico.
 Wyatt Earp, cowboy y agente de la ley.

Personajes de ficción 
 Leo Wyatt, de Charmed.
 Wyatt Matthew Halliwell, el hijo de Piper y Leo en Charmed.
 La Familia Wyatt, Stable de lucha libre.
 Bray Wyatt, luchador estadounidense.

Lugares 
En los Estados Unidos:
 Wyatt (Indiana)
 Wyatt (Misuri)